Hazel peut désigner :

Patronymes 
 Hazel Hotchkiss Wightman
 Hazel Redick-Smith
 Hazel Levesque
 Hazel Blears
 Eddie Hazel
 Hazel Clark
 Hazel O'Connor
 Hazel R. O'Leary
 Hazel Scott
 Hazel Dickens
 Hazel Brooks
 Hazel McCallion
 Hazel Keener
 Louise Hazel
 Hazel Court
 Hazel Carby
 Hazel Abel
 Andrew Hazell
 Hazel Dawn

Régions et villes 
 Hazel, municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud
 Hazel, municipalité américaine située dans l'État du Kentucky
 East Hazel Crest (Illinois)
 Hazel Green Township (comté de Delaware, Iowa)
 Hazel Crest (Illinois)
 Hazel Park (Michigan)
 Hazel Grove (circonscription britannique)

Musique 
 Sister Hazel, groupe de musique américain. 
 Behind These Hazel Eyes, chanson interprétée par la chanteuse américaine Kelly Clarkson.

Bandes dessinées et Films 
 Hazel et Ogan, série de bande-dessinée d'heroic fantasy.
 La série télévisée Hazel, en français : Adèle (série télévisée).
 Hazel (Saiyuki), personnage de manga.
 Hazel la sorcière (Hazel Witch), personnage de sorcière des Looney Tunes.
Hazel (personnages) de la colline aux lapins

Divers 
 (3846) Hazel, météorite.
 Ouragan Hazel

Homonymie de patronyme